One Night:

 Музыка
 , альбом группы ELO Part II
 
 «One Night» (песня), песня Элвиса Пресли

 Кино и телевидение
 , британский мини-сериал 2012 года